Attendorn bezeichnet:
 die Stadt Attendorn im Sauerland
 Attendorn (Adelsgeschlecht)

Attendorn ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard von Attendorn († 1396), Lübecker Bürgermeister
 Eberhard von Attendorn († 1399), Bischof von Lübeck